Right Here (canção de Jess Glynne)
 Right Here (canção de Justin Bieber)
 Right Here (canção de Rudimental)

Desambiguação